Bacchante fait référence aux mots suivants :

Antiquité 
 Dans la mythologie romaine, les Bacchantes étaient des prêtresses de Bacchus, et originellement d'un culte à mystères dédié à Dionysos. 
 Les Bacchantes, titre d'une tragédie grecque d'Euripide.

Arts plastiques 

 Bacchante, par Angelica Kauffmann, vers 1770, huile sur toile, , Siegerlandmuseum, Siegen
 La Bacchante, tableau de Gustave Courbet.
 Satyre et bacchante, groupe en marbre de James Pradier.
 Bacchante et chèvre, groupe en marbre de Félix Soulès.

Audiovisuel 
 Ah ! les belles bacchantes, film français de Jean Loubignac sorti en 1954 ;
 Les Bacchantes (Le baccanti), film italien de Giorgio Ferroni sorti en 1960 ;
 Les Bacchantes (Backanterna), téléfilm suédois d'Ingmar Bergman diffusé en 1993.

Biologie 
 La Bacchante (Lopinga achine) est une espèce de lépidoptères appartenant à la famille des Nymphalidae.
 La Bacchante de Virginie ou Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia) est une espèce de plantes appartenant à la famille des Asteraceae.

Cosmétique 
 Les bacchantes désignent chez le coiffeur ou le barbier, un type de moustache.

Divers 
 Dans le calendrier républicain, Bacchante était le nom attribué au 21 brumaire, en référence à la plante précédente.

Références

Voir aussi